PT Sans (ПТ Санс) — вільно доступний комп'ютерний шрифт російської фірми ПараТайп. Розповсюджується за відкритою ліцензією фірми ПараТайп або OFL.

Гарнітура ПТ Санс є частиною проєкту створення комплекту безкоштовних загальнодоступних російських шрифтів з відкритою ліцензією, що покликані забезпечити потреби багатонаціональної країни у шрифті, який дозволить не тільки обслуговувати офіційне та ділове листування, але й служити засобом розвитку національних писемностей та міжкультурного обміну.

Окрім алфавітів народних меншин Російської Федерації, шрифт також підтримує українську мову та інші мови Європи, які користуються кирилицею або латинською абеткою.

Накреслення 

Шрифт має 8 накреслень:

 Пряме
 Курсивне
 Жирне
 Жирне курсивне
 Пряме з розширеними пропорціями для набору малим кеглем
 Жирне з розширеними пропорціями для набору малим кеглем
 Пряме вузьке для економного набору
 Жирне вузьке для економного набору

Мови народів і народностей РФ, що підтримуються шрифтом

Спеційні гліфи 

Шрифт підтримує офиційне позначення російського рубля, розташоване в діапазоні 20B9—20CF.

Знак української гривні «₴» також підтримується.

Особливості 
Деякий час не підтримував додаткові символи для мови есперанто, але у версії від 31 березня 2010 символи були додані.

Знаки нестрогого порівняння (≤ й ≥) мають косу риску відповідно до традицій російської типографіки.

Див. також 
 Вільні шрифти ПТ

Примітки 

Шрифти
Безкоштовні шрифти